Варла́мов — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Варламов 
 
 
 Варламов, Валерий Петрович (род. 1948) — российский учёный-биохимик.
 Варламов, Валентин Степанович (1934—1980) — советский лётчик-истребитель, член отряда космонавтов СССР.
 
 Варламов, Владимир Титович (1936—2001) — советский и российский спортсмен и журналист.
 Варламов, Вячеслав Владимирович (1947—1995) — советский и российский шахматист.
 Варламов, Дмитрий Васильевич (1905—1968) — советский кинорежиссёр.
 
 Варламов, Иван Алексеевич (1937—2020) — советский футболист.
 
 Варламов, Илья Александрович (род. 1984) — российский фотожурналист, блогер.
 Варламов, Кирилл Викторович (род. 1974) — российский предприниматель и общественный деятель.
 Варламов, Константин Александрович (1848—1915) — русский актёр.
 Варламов, Леонид Васильевич (1907—1962) — советский режиссёр и сценарист.
 Варламов, Николай Гаврилович (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Варламов, Павел Михайлович (1903—1969) — ленинградский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 
 Варламов, Семён Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Варламов, Сергей Владимирович (род. 1978) — украинский хоккеист.
 Варламов, Юрий Александрович (1938—2010) — советский футболист.

Варламова 
 Варламова, Дарья (род. 1995) — австралийская модель, обладательница титула «Мисс Вселенная Австралия 2021».
 Варламова, Нина Константиновна (1954—2008) — глава Кандалакшского района Мурманской области.

Псевдонимы 
 Инна Варламова (настоящее имя Кла́вдия Густа́вовна Ланда́у, в крещении Клоди́на Жани́на Виктори́на; 1923—1990) — русская советская писательница и переводчица.

Составные фамилии 
 Варламова-Кэптукэ, Галина Ивановна (род. 1951) — эвенкийская писательница, прозаик.

Населённые пункты 
 Варламов — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Варламов — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Варламов — хутор в Советском районе Ростовской области.

См. также 
 Варламова губа